Bia (Grieks: Βία, "Kracht", "Geweld") is een Griekse godin, namelijk de personificatie van macht en kracht. Ze was de dochter van de titaan Pallas en de nimf Styx, en was de zus van Zelus, Nikè en Cratos.

Bia was ook een van de goden, die de door Zeus opgelegde straf voor Prometheus, moesten uitvoeren (Prometheus had namelijk het vuur van de goden gestolen, om het aan de mens te geven). Net zoals haar bloedverwanten was zij een van de metgezellen van Zeus.

Stamboom 

Griekse personificatie